Cycar bezeichnet:

 Cycar (Automarke), ehemalige britische Automarke (1901)
 den Markennamen von Parnacott (Automobilhersteller), einem ehemaligen britischen Automobilhersteller aus Penge (1913–1920)